Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Stosz – polski aktor teatralny i filmowy
 Patryk Stosz – polski kolarz szosowy